Натуральне число 947
 947 рік до нашої ери
 947 рік нашої ери